Temps mort peut faire référence à :

 Temps mort en sport, pause temporaire du déroulement de la compétition.

Cinéma 
 Les Temps morts, court métrage d'animation réalisé par René Laloux en 1964.

Bande dessinée 
 Temps mort,  de la série de bande dessinée Sillage, écrite par Jean-David Morvan et dessinée par Philippe Buchet.

Littérature 
 Le Temps mort, nouvelle de Marcel Aymé parue en 1936 ;
 Temps mort, roman de Harlan Coben paru en 1998.

Musique 
 Temps mort, album du rappeur Booba sorti en 2002.
 Temps mort, une chanson de MC Solaar sortie en 2021.

Télévision 
 Temps mort (Dead Last) est une série télévisée américaine en 13 épisodes de 42 minutes, créée par Patrick O'Neill, Steve Pink et DV Devincentis ;
 Temps mort est une mini-série française en 6 épisodes de 15 minutes, créée par James L. Frachon et Guy Giraud, produite en 2008 ;
 Temps mort est une web série canadienne de science-fiction qui s'étale sur 3 saisons pour un total de 40 épisodes.